Hélène Delmée – giocatrice di hockey belga
 Jeroen Delmee – ex hockeista su prato olandese
 Maria Delmee – ex cestista olandese
 Myriam Delmée – sindacalista belga